Karcsa kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Karcsa (vattendrag), 
 Karcsa (ort), Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Robotskapade Ungernförgreningar